Albert Jacquin (Paris ? - ) est un journaliste et militant nationaliste français.

Biographie 
Élève d'Henri Vaugeois (professeur de philosophie et fondateur de la Revue d'Action française avec Maurice Pujo), Jacquin est se fait d'abord connaître des milieux nationalistes (antidreyfusards) de la fin du .

À l'instar de certaines tendances de l'époque issues notamment du boulangisme, de la pensée de Maurice Barrès (La Cocarde) et, dans une certaine mesure d'Édouard Drumont, Jacquin prône un rapprochement entre nationalisme et socialisme, ce que l'historien Zeev Sternhell désignait par l'expression "droite révolutionnaire".

En 1900, il répond à la célèbre Enquête sur la monarchie de Charles Maurras et se montre intéressé par le nationalisme intégral de l'Action française. Il était alors secrétaire de la revue antimaçonnique À bas les tyrans, dirigée par Paul Copin-Albancelli (autre contributeur de l'enquête maurrassienne) et Louis Dasté. Il meurt prématurément en 1903.

Personnalité de l'Action française
Nationaliste français
Journaliste français du XXe siècle
Anti-maçonnerie en France
Date de naissance non renseignée (XIXe siècle)
Décès en septembre 1903
Naissance à Paris